Ganonema može označavati:
 Ganonema (alge) K.-C.Fan & Yung-C.Wang, rod algi iz porodice Liagoraceae.
 Ganonema (Animalia) R. McLachlan, 1866, rod kukaca iz porodice Calamoceratidae.